Simotes bicatenatus est un synonyme attribué à deux espèces de serpents du genre Oligodon :
 Simotes bicatenatus Günther, 1864, synonyme de Oligodon cyclurus Cantor, 1839
 Simotes bicatenatus Müller, 1878, synonyme de Oligodon formosanus (Günther, 1872)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae